«Си́мпсоны» — американский мультипликационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company. Сериал является сатирической пародией на средний класс американцев, воплощённый в одноимённой семье, которая состоит из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги. Действие происходит в вымышленном городе Спрингфилд и высмеивает американскую культуру, общество, телевидение и многие аспекты человеческого существования. Симпсоны были придуманы Грейнингом незадолго до встречи с продюсером Джеймсом Л. Бруксом, на которой обсуждалось создание серии короткометражных мультфильмов. Грейнинг создал неблагополучную мультипликационную семью, взяв имена для них у членов своей семьи и изначально дав Барту собственное имя. 19 апреля 1987 года короткометражки стали частью «Шоу Трейси Ульман». После трёх сезонов скетч перешёл в формат получасового шоу и стал хитом на канале Fox. Растущая популярность сериала мотивировала разработчиков к созданию игр на его основе. Также были произведены два автомата для пинбола: один , который был доступен только в течение ограниченного времени после конца первого сезона (1990 год), и  (2003 год). Кроме того, были выпущены несколько портативных устройств для игр, таких как Bartman: Avenger of Evil (1990 год) и Bart Simpson’s Cupcake Crisis (1991 год).

Видеоигры, основанные на сериале, были выпущены на нескольких платформах, начиная с первой игры, созданной в 1991 году. , была разработана и выпущена компанией Konami и увидела свет на Commodore 64 и DOS, в то время как The Simpsons: Bart vs. The Space Mutants, разработанная Imagineering, расширила франшизу на новые платформы, включая Amstrad CPC, NES и Sega Master System. В течение следующих нескольких лет франшиза продолжала расширяться путём выпуска эксклюзивных для некоторых систем игр, таких как The Simpsons: Cartoon Studio для персональных компьютеров (1996 год) и The Simpsons Wrestling для PlayStation (2001 год). Выпуск игры The Simpsons Game, разработанной Radical Entertainment в 2007 году, являлся дальнейшим расширением франшизы, появившись на новых платформах, включая Wii, Xbox 360 и PlayStation 3. Видеоигры про Симпсонов являются многожанровыми: например, игра-головоломка  (1992 год), спортивный симулятор  (1994 год) и автосимулятор  (2003 год).

Видеоигры 
По состоянию на декабрь 2015 года было выпущено 28 видеоигр, персонажами которых являются Симпсоны. В следующей таблице демонстрируются название игры, дата выпуска, издатель, разработчик и платформы, на которых была выпущена игра, вместе с сопутствующей информацией. Краткий обзор игр, про которые невозможно написать статьи, дан в сносках.

Примечания

Сноски 

 
Списки Симпсонов
Списки компьютерных игр